Basilica di San Lorenzo Martire – Chiesa di Monticelli d'Ongina
 Basilica di San Lorenzo Martire – Chiesa di Verolanuova